36. Sinfonie steht für:
 36. Sinfonie (Haydn)
 36. Sinfonie (Michael Haydn)
 36. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien